Austro-węgierskie pułki piechoty:
 92 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883-1918) – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 92

Polskie pułki piechoty:
 92 Pułk Piechoty (LWP) – pułk piechoty polskiej

Niemieckie pułki piechoty:
 92 Brunszwicki Pułk Piechoty – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 1 kwietnia 1809; garnizon w 1914: Brunszwik; przydział w 1914: X Korpus Armijny Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 92 Peczerski Pułk Piechoty (92-й пехотный Печерский полк) – pułk piechoty rosyjskiego okresu Imperium Rosyjskiego